Bremscheid ist ein

Ortsteil der Gemeine Hausen (Wied), siehe Bremscheid (Hausen)
Ortsteil der Gemeine Eslohe, siehe Bremscheid (Eslohe)
Nebengipfel des Berges Goldener Strauch im Sauerland